Botuș – villaggio nel comune di Fundu Moldovei, Romania
 BOTUS – abbreviazione di bunny of the United States, il coniglio Marlon Bundo